«Фауст с чашей яда» — картина французского художника Ари Шеффера из собрания Государственного Эрмитажа.

Картина иллюстрирует один из ключевых моментов знаменитой поэмы И. В. Гёте «Фауст» (Первая часть. Ночь): профессор Фауст, своими изысканиями принёсший много зла жителям окрестных селений, не удовлетворён теми знаниями, которые за многие годы удалось ему извлечь из книг; осознавая, что сокровенные тайны мироздания недоступны человеческому разуму, в отчаянии он подносит к губам склянку с ядом и лишь внезапно зазвучавший колокольный благовест и провозглашение ангелами наступления Пасхи предотвращает самоубийство. Фауст изображён сидящим перед раскрытой книгой и повернув голову в правую сторону, как бы прислушиваясь; в левом верхнем углу картины виднеется тень Мефистофеля.
Но отчего мой взор к себе так властно
Та склянка привлекает, как магнит?
В моей душе становится так ясно,
Как будто лунный свет в лесу разлит.

Бутыль с заветной жидкостью густою,
Тянусь с благоговеньем за тобою!
В тебе я чту венец исканий наш.
Из сонных трав настоянная гуща,
Смертельной силою, тебе присущей,
Сегодня своего творца уважь!
Взгляну ли на тебя — и легче муки,
И дух ровней; тебя возьму ли в руки —
Волненье начинает убывать.
Все шире даль, и тянет ветром свежим,
И к новым дням и новым побережьям
Зовет зеркальная морская гладь.
(…)
Пожалуй-ка, наследственная чара,
И ты на свет из старого футляра.
Я много лет тебя не вынимал.
(…)
Сейчас сказать я речи не успею,
Напиток этот действует скорее,
И медленней струя его течет.
Он дело рук моих, моя затея,
И вот я пью его душою всею
Во славу дня, за солнечный восход.

Картина написана в начале 1858 года и является одной из последних в творчестве художника, который скончался 15 июня того же года. Считается, что этой картиной он завершил многолетнюю работу над образом доктора Фауста, начатую ещё в 1831 году картиной «Фауст в своём кабинете» (местонахождение неизвестно, этюды хранятся в Лувре и Дордрехтском музее); всего в этой серии Шеффер создал около 10 картин. В собрании рисунков Дордрехтского музея также имеется и рисунок чёрным мелом на бумаге, являющийся подготовительной работой к картине «Фауст с чашей яда»; однако вместо тени Мефистофеля на рисунке изображены контурные наброски двух ангельских фигур с поднятыми вверх правыми руками.

Картину практически сразу приобрёл граф Н. А. Кушелев-Безбородко, или у самого художника, или на его посмертной распродаже, поскольку в 1859 году на мемориальной выставке Шеффера она значилась в собственности Кушелева-Безбородко и по прибытии в Санкт-Петербург выставлялась в галерее графов Кушелевых. После его смерти в 1862 году картина по завещанию перешла в музей Академии художеств, откуда в 1922 году была передана в Государственный Эрмитаж. В конце 1920-х годов картина предполагалась к продаже за границу и была передана в контору «Антиквариат», однако продажа не состоялась и 18 октября 1931 года её по акту вернули в Эрмитаж. Из-за недостатка места картина долгое время хранилась в закрытых для посещения фондах Эрмитажа, с конца 2014 года выставлялась в здании Главного штаба в зале 314, затем была перемещена в зал 306.

Примечания 

Фауст
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины Ари Шеффера
Картины на литературные сюжеты
Картины из собрания Кушелевых-Безбородко
Самоубийства в культуре и искусстве